Fresnes může být název:
Ecquevilly, francouzské obce v departementu Yvelines nazývané do konce 16. století Fresnes
Fresnes (Aisne), francouzské obce v departementu Aisne
 Fresnes (Côte-d'Or), francouzské obce v departementu Côte-d'Or
 Fresnes (Loir-et-Cher), francouzské obce v departementu Loir-et-Cher
 Fresnes (Yonne), francouzské obce v departementu Yonne
 Fresnes (Val-de-Marne), francouzského města v departementu Val-de-Marne
 Věznice Fresnes